Saint-Christophe ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.  Sie gehört zum Arrondissement Vichy und zum Kanton Lapalisse.

Geographie 
Saint-Christophe liegt etwa zwölf Kilometer ostnordöstlich von Vichy. Nachbargemeinden von Saint-Christophe sind Billezois im Norden, Saint-Prix im Nordosten, Le Breuil im Osten und Nordosten, Isserpent im Osten, Molles im Süden sowie Saint-Étienne-de-Vicq im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Christophe aus dem 19. Jahrhundert
 Kirche von La Bruyère aus dem 19. Jahrhundert

Literatur

Weblinks 

 Notice Communale - EHESS

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes
Gemeindegründung 1793